Гай Мемий (Gaius Memmius) e име на римските политици:

 Гай Мемий Квирин, едил III век пр.н.е., преди 210 пр.н.е.
 Гай Мемий (претор), претор 173, 172 пр.н.е., провинция Сицилия
 Гай Мемий (трибун 111 пр.н.е.), народен трибун 111 пр.н.е., автор на lex Memmia
 Гай Мемий (трибун 89 пр.н.е.), народен трибун 89 пр.н.е.
 Гай Мемий (квестор), квестор 76 пр.н.е., привърженик на Помпей и негов зет
 Гай Мемий, поет, народен трибун 66 пр.н.е., претор 58 пр.н.е.
 Гай Мемий (консул 34 пр.н.е.), суфектконсул 34 пр.н.е., син на претор 58 пр.н.е.
 Гай Мемий Регул, консул 63 г.
 Гай Мемий Фид Юлий Албий, военачалник и суфектконсул през 2 век.